Plattfuß ist

 eine krankhafte Verformung des Fußknochens, siehe Plattfuß
 ein Reifendefekt
 Plattfuß (Wülfrath), Hofschaft in der Stadt Wülfrath, Nordrhein-Westfalen
 in der Seemannssprache die zweite Nachmittagswache auf Schiffen, siehe Glasenuhr
 die Rolle Bud Spencers in folgenden Filmen:
 Sie nannten ihn Plattfuß
 Plattfuß räumt auf (Plattfuß in Hong Kong)
 Plattfuß in Afrika
 Plattfuß am Nil

Siehe auch